Winky  – personaggio dei fumetti DC Comics
 Winky  – personaggio della serie di videogiochi Donkey Kong
 Winky  – personaggio di Harry Potter